Green Tambourine – singolo dei Lemon Pipers del 1967
 Green Tambourine – album dei Lemon Pipers del 1968